Парламентские выборы в Сенегале проходили 22 марта 1959 года, на которых избирались 80 депутатов Территориального собрания Сенегала как члена Французского сообщества. В результате победу одержал Сенегальский прогрессивный союз. Явка составила 74,5%..

Выборы стали последними, которые организовала французская администрация. Через год 4 апреля 1960 года Сенегал объявил независимость и вошёл вместе с Французским Суданом в Федерацию Мали.

Результаты

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
1959 год в Сенегале